Nannaria — рід двопарноногих багатоніжок родини Xystodesmidae.

Види 
Рід включає 78 видів:

 Nannaria acroteria Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria aenigma Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria alpina Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria ambulatrix Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria amicalola Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria antarctica Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria asta Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria austricola Hoffman, 1950
 Nannaria blackmountainensis Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria bobmareki Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria botrydium Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria breweri Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria castanea (McNeill, 1887)
 Nannaria castra Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria caverna Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria cingulata Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria conservata Chamberlin, 1940
 Nannaria cryomaia Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria cymontana Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria daptria Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria davidcauseyi Causey, 1950
 Nannaria dilatata (Hennen & Shelley, 2015)
 Nannaria domestica Shelley, 1975
 Nannaria equalis Chamberlin, 1949
 Nannaria ericacea Hoffman, 1949
 Nannaria filicata Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria fowleri Chamberlin, 1947
 Nannaria fracta Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria fritzae Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria hardeni Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria hippopotamus Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria hokie Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria honeytreetrailensis Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria ignis Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria kassoni Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria komela Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria laminata Hoffman, 1949
 Nannaria liriodendra Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria lithographa Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria lutra Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria marianae Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria mcelroyorum Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria minor Chamberlin, 1918
 Nannaria missouriensis Chamberlin, 1928
 Nannaria monsdomia Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria morrisoni Hoffman, 1948
 Nannaria nessa Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria oblonga (Koch, 1847)
 Nannaria ohionis Loomis & Hoffman, 1948
 Nannaria orycta Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria paraptoma Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria paupertas Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria piccolia Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria rhododendra Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria rhysodesmoides (Hennen & Shelley, 2015)
 Nannaria rutherfordensis Shelley, 1975
 Nannaria scholastica Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria scutellaria Causey, 1942
 Nannaria serpens Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria sheari Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria shenandoa Hoffman, 1949
 Nannaria sigmoidea (Hennen & Shelley, 2015)
 Nannaria simplex Hoffman, 1949
 Nannaria solenas Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria spalax Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria spiralis Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria spruilli Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria stellapolis Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria stellaradix Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria suprema Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria swiftae Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria tasskelsoae Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria tennesseensis (Bollman, 1888)
 Nannaria tenuis Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria terricola (Williams & Hefner, 1928)
 Nannaria tsuga Means, Hennen & Marek, 2021
 Nannaria vellicata Hennen, Means & Marek, 2022
 Nannaria wilsoni Hoffman, 1949

Посилання 
 
 

Двопарноногі
Роди багатоніжок